Windham County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Windham County (Connecticut) – okres státu Connecticut
 Windham County (Vermont) – okres státu Vermont

Související články 
 USS Windham County –  americká tanková výsadková loď